Kammerforst ist ein geographischer Name

von Gemeinden:
 Kammerforst (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Unstrut-Hainich, Thüringen
 Kammerforst (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

von Orten:
 Kammerforst (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Kammerforst (Oberschwarzach), Ortsteil der Gemeinde Oberschwarzach im Landkreis Schweinfurt, Bayern

eines Berges:
 Kammerforst (Frankenhardt), 495,0 m, Bergsporn bei Markertshofen, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

von Wäldern:
 Kammerforst (Rheingau), Waldgebiet im Naturpark Rhein-Taunus bei Rüdesheim am Rhein im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Kammerforst (Merzig), Waldgebiet bei Merzig im Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Altenburger Kammerforst, Waldgebiet im Norden des Altenburger Landes im Landkreis Altenburger Land, Thüringen, an der Grenze zu Sachsen